

Sigle 
 Partidul Ecologist Român – Partito Ecologista Rumeno, partito politico rumeno
 Posterior Eyes Row – fila posteriore degli occhi di un ragno
 Protein Efficiency Ratio – indice di qualità delle proteine alimentari

Astronomia 
 Per – abbreviazione della costellazione di Perseo

Codici 
 PER – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Perth (Australia)
 per – codice ISO 639-2/B per la lingua persiana
 PER – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Perù

Matematica 
 Per – simbolo matematico della moltiplicazione

Mineralogia 
 Per – abbreviazione di periclasio

Altri progetti